Ontario Tankard 2015, prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2015 odbyły się między 2 a 8 lutego 2015 w Ingersoll na lodowisku Ingersoll Curling Club.

W zawodach wzięło udział 11 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. W turnieju prowincjonalnym nie wystąpił obrońca tytułu, Glenn Howard. Jego zespół nie awansował z turnieju regionalnego oraz Challenge Round. 

Pierwsze miejsce zajął Mark Kean, który w finale pokonał Johna Eppinga. Zwycięzca będzie reprezentował Ontario w marcu na Tim Hortons Brier 2015.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2015; 14:00

Sesja 2. 
2 lutego 2015; 19:30

Sesja 3. 
3 lutego 2015; 14:00

Sesja 4. 
3 lutego 2015; 19:00

Sesja 5. 
4 lutego 2015; 9:00

Sesja 6. 
4 lutego 2015; 14:00

Sesja 7. 
4 lutego 2015; 19:00

Sesja 8. 
5 lutego 2015; 14:00

Sesja 9. 
5 lutego 2015; 19:00

Sesja 10. 
6 lutego 2015; 14:00

Sesja 11. 
6 lutego 2015; 19:00

Tie-breaker 
7 lutego 2015; 9:00

Play-off

1-2 
7 lutego 2015; 14:00

3-4 
7 lutego 2015; 19:00

Półfinał 
8 lutego 2015; 8:30

Finał 
8 lutego 2015; 12:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju
 Turniej na stronach Ontario Curling Association

2015 w curlingu
2015
2015 w Kanadzie